Светлицкий — русская фамилия; имеет женскую форму Светлицкая.

Известные носители:
 Светлицкий, Александр Иванович — председатель правления Санкт-Петербургского частного коммерческого банка в 1916-1917 годах.
 Светлицкий, Анатолий Михайлович (род. 1937) — украинский учёный в области создания автоматических приборов контроля технологических процессов в промышленности и экологии, публицист, писатель.
 
 Светлицкий, Григорий Петрович (1872—1948) — первый народный художник УССР.
 Светлицкий, Константин Николаевич — губернатор Якутска, Иркутска, Красноярска.
 Светлицкий, Павел Петрович (1878—1967) — русский и советский архитектор.
 Светлицкий, Сергей Евгеньевич (род. 1965) — ребёнок-актёр (фильм «Про Витю, про Машу и морскую пехоту»).

 Светлицкая, Александра Яковлевна (1971—2019) — российская футболистка, мастер спорта по футболу международного класса.

См. также 
 Светличная